Фун Поупоу (, род. 30 октября 1953 либо 1954 года в Сандакане, Британское Северное Борнео), также известная как Фэн Баобао и Петрина Фун — гонконгская, китайская и тайваньская кино- и телеактриса, а также певица. Наиболее известна по первому этапу своей карьеры (в 1956—1971 годах, с 3-летнего возраста), является, возможно, самым известным ребёнком-актёром в истории кинематографа китайского региона; в связи с этим известна также как «Ширли Темпл Востока» или «Гонконгская Ширли Темпл».Младшая из  (группы наиболее популярных молодых актрис кантонскоязычного кино 1960—1970-х годов).

Биография 
Фун Поупоу родилась 30 октября 1954 года на территории Сандакана (Британское Северное Борнео) и была удочерена пятым ребёнком в семье кантонскоязычного режиссёра и характерного актёра  и актрисы и певицы Чён Сютъин. Детство Поупоу прошло на родине приёмного отца в Чжуншане (Гуандун).

Большая часть семьи имела отношение к кинематографу; из 11 родных и приёмных детей режиссёра, помимо Поупоу, широкую известность получили ещё трое — старшая дочь  (актриса) и сыновья Фун Хакъон (каскадёр, режиссёр, постановщик и актёр во многих «кунфу-фильмах», чаще в отрицательных ролях) и Фун Катлун (продюсер и сценарист).

Первая киносъёмка Фун Поупоу состоялась в 1956 году в фильме Little Sweetheart (), когда ей было не более 3 лет. Через несколько лет девочка уже активно снималась как признанная юная актриса, снявшись только за «рекордный» 1961 год в более чем 30 картинах. В том же 1961 году её крестной матерью стала известная актриса Линда Линь Дай. C 11-летнего возраста Фун Поупоу также периодически снималась и в фильмах на путунхуа, в частности, исполняла одну из основных ролей в первых цветных фильмах жанра уся (трилогии 1965—1967 годов на основе сюжета о Монастыре Красного Лотоса). Впоследствии девочка также много снималась в этом жанре, в том числе, в большом количестве «мужских» ролей.

На волне популярности дочери, в 1961 или 1962 году (по разным сведениям) Фэн Фэн основал «её собственную» кинопродюсерскую компанию Bo Fung (), поставившую около десятка фильмов.

В 1970—1971 годах молодая актриса, уставшая от «конвейера» съёмок, решает порвать с кино и уезжает в Великобританию для получения образования в области дизайна. Вернувшись несколькими годами позднее, она стала работать как дизайнер, но не имела коммерческого успеха, и в итоге стала вновь строить свою экранную карьеру уже как взрослая актриса, на этот раз не только на большом, но и на телеэкране — её первая работа с телекомпанией ATV относится к 1976 году.

28 июня 1977 года в первый раз вышла замуж, родив в этом браке двух сыновей (в 1981 и 1983 годах), со старшим из которых принимала участие в кампании социальной рекламы  под девизом «Двух достаточно». В 1986 году брак распался, причём из-за занятости на съёмках и актёрского стиля жизни, актрисе на тот момент не смогла сохранить за собой право опеки над детьми (впоследствии она воссоединилась с уже выросшими сыновьями).

В 1997 году Фун Поупоу вторично выходит замуж за известного малайзийского архитектора Юн Сиучуэня. Последние годы постоянно перемещается между Гонконгом и Куала-Лумпуром.

В конце 2010 года переехала на знакомый ей с юности остров Пинанг и планировала заняться написанием мемуаров, однако на июнь 2015 к этому ещё не приступала.

С 2014 года вновь активизировалась в кино, снявшись, в частности, в главных ролях полнометражном семейном фильме Wonder Mama Клифтона Коу и короткометражной драме Селии Кинг-Ли LilyMoon. Помимо этого, в 2014 году китайско-малайзийские СМИ сообщали о намерении кинематографистки сделать режиссёрский дебют, сняв киноленту об актрисе Жуань Линъюй.

Награды и номинации 
Hong Kong Film Awards:
 1989 — Номинация в категории «Лучшая женская роль» за фильм Beyond the Sunset / «За закатом»
 1992 — Приз за лучшую женскую роль второго плана (фактически — заглавную роль) в фильме 92 Legendary La Rose Noire / «92 Чёрная Роза против Чёрной Розы»
 1993 — Приз за лучшую женскую роль второго плана (матери главной героини) в фильме C’est la vie, mon chéri / «Новая бесконечная любовь». Эта роль также была номинирована в той же категории на тайбэйском фестивале Golden Horse.
 1999 — Номинация в категории «Лучшая женская роль» за фильм Mother of a Different Kind / «Не обычная мать».

Кроме того, три фильма с участием актрисы включались в избранные списки фильмов:

 The Great Devotion (1960) — № 65 в списке 100 лучших китайских кинолент по версии отборочной комиссии Hong Kong Film Awards) (2005).
 Уже упомянутые выше «92 Чёрная Роза против Чёрной Розы» (1992) и «Новая бесконечная любовь» (1993) в списке 100 «must see» фильмов Гонконга, изданном в 2011 году  и .

По карьере актрисы в целом
 Звезда № 47 на .

Фильмография 

Полная фильмография Фун Поупоу включает, по разным источникам, от 153 до 240 кинофильмов, из которых не менее 80 было снято до достижения ею 10-летнего возраста (у самой актрисы в детстве киносъёмки ассоциировались прежде всего с трудной работой не по собственному выбору, поэтому большинство своих фильмов тех лет она сама не смотрела или посмотрела уже ближе к концу карьеры, «наконец примирившись со своим прошлым»), не менее 125 — до совершеннолетия. Вернувшись к съёмкам во взрослом возрасте, актриса продолжила работу на серьёзном драматическом уровне, также создав ряд запоминающихся образов.

Активная кинокарьера актрисы приостановилась в конце 1990 годов, с тех пор она преимущественно появлялась в камео-ролях кинокомедий, не исключая однако возвращения в серьёзным съёмкам. В 2014-2015 годах снялась в главных ролях фильмов Wonder Mama и LilyMoon, а  также сыграла одну из вспомогательных ролей триллера Daughter.

Её роли в кино и на телевидении включают ряд таких полулегендарных и исторических личностей, как императрицы Фу Чжэнь и У Цзэтянь, классические красавицы Китая Ян Гуйфэй и Си Ши, а также сын женщины-полководца Му Гуйин . Последняя, как травести-роль, отнюдь не является исключением в карьере актрисы, так как ещё в юности (в 1960-х годах), активно снимаясь в фильмах жанра уся, она играла мужских (подростковых) персонажей не менее, чем в 26 фильмах, включая таких достаточно известных персонажей буддистской и даосской мифологии как Чэньсян, Красный Мальчик и Нэчжа.

Актёрская работа в кино

Фильмы детско-юношеской кинокарьеры 
 Фильмы 1950-х годов
 
 Фильмы 1960 года
 
 Фильмы 1961 года
 
 Фильмы 1962—1963 годов
 
 Фильмы 1964—1965 годов
 
 Фильмы 1966—1967 годов
 
 Фильмы 1968—1969 годов
 
 Фильмы 1970-х годов

Фильмы взрослой кинокарьеры

Работы озвучивания 
(закадровый вокал в фильмах)

 1960 — Awaiting the Return of a Prodigal at the Pavilion ()
 1960 — «Сыновняя почтительность» (, Filial Piety)
 1962 — «Красный Мальчик» (, Scarlet Boy / Battles with the Red Boy)
 1962 — «Звёздочка счастья» (, My Little Lucky Star / The Little Happy Star)
 1963 — Magic ring / The Jade Ring and the Powerful Monster ()
 1995 — «Не обычная мать» (, Mother of a Different Kind)
 2009 — Все хорошо, что хорошо кончается 2009 (, All’s Well Ends Well 2009)

Телесериалы 
(Транскрипции названий и имена персонажей приведены в соответствии с языком сериала, либо — если такой информации нет — в варианте чтения на путунхуа)

<div class="NavFrame collapsed" style="width:100%">
 <div class="NavHead" style="background-color:#EEEEFF;height:top;text-align:left;">Телестудия 'TVB'''</div>
 </div>
 Телестудия , позже 
 
 Тайваньская драма телестудий ,  и 
 

 Сценарная работа в кино 
Фун Поупоу выступила в качестве консультанта при написании сценария фильма Road To Dawn/Before the Sunrise (2007), посвящённого пребыванию на Пинанге Сунь Ятсена во второй половине 1910 года.

 Фун Поупоу как кинообраз 
Отсылки в раннему образу ребёнка-актрисы несколько раз использовались в кантонскоязычном гонконгском кино 1990-х годов. В частности, в фильме Yesteryou, Yesterme, Yesterday (1993), где взрослая Фун Поупоу играла мать главного героя-подростка, последний вспоминает об актрисе во сне, где ему снится эпизод из одного из её фильмов начала 1960-х годов.

Кроме того, персонажа по имени Фун Поупоу или просто Поупоу в фильмах 1993—1996 несколько раз играла бывшая в те годы ребёнком актриса Аннабель Ли (Лэй Хиутун, )

 Дискография 
(грампластинки, позже аудио-компакт-диски)

 1965 —  (, Hong Kong)
 1966 — , I See You Smile ()
 1966 — , Sad Movie ()
 1966 — Hanky Panky A' Go-Go ()
 1966 — Come On Silly Boy ()
 1967 — San Francisco ()
 1967 — The Best Of Fong Po Po ()
 1967 —  ()
 1967 — You Only Live Twice ()
 1970 — Over And Over ()
 1985 — 明星之歌 (серия , EMI Music Hong Kong)

 Участие в рекламе 
 В детстве — рекламировала ароматическое масло своего имени.
 1982 — принимала участие в кампании социальной рекламы  под девизом «Двух достаточно».

 Примечания 

 См. также 
 Страница актрисы в Сhinese Movie Database.
 Страница актрисы на loveHKfilm.
  Краткое интервью Фун Поупоу изданию South China Morning Post''.}

Актрисы Гонконга
Дети-актёры Китая
Травести